Geografia:
Odèn: Municipi i entitat de població del Solsonès.
 La rasa d'Odèn: Curs fluvial del municipi d'Odèn.
 El riu d'Odèn: Curs fluvial del municipi d'Odèn.
 La serra d'Odèn: Serra del municipi d'Odèn.